Лифтон:
 Лифтон, Ричард (род. 1953) — американский учёный-медик, генетик.
 Лифтон, Роберт Джей (род. 1926) — американский психиатр и писатель.